Goin – miejscowość we Francji
 Coleman Jett Goin – herpetolog
 Goin – mitologiczny stwór z wierzeń nordyckich